Northen peut désigner :
 Northen, ancienne commune française du département de la Moselle ;
 Northen (Basse-Saxe) ;
 Northen Greening, le nom d'un cultivar de pommier domestique ;
 Northen Etchells, localité du Grand Manchester en Angleterre ;
 Adolph Northen, peintre allemand.